Şükürbəyli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Şükürbəyli – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Şükürbəyli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian